

Cinéma et télévision 
  est un téléfilm américano-canadien réalisé par Jubal Harshaw en 1988.
  est un film américain réalisé par Arthur Allan Seidelman en 1992.
  est une série télévisée britannique créée en 2002.
  est le titre original de la série télévisée américaine Rescue Me : Les Héros du 11 septembre, créée par Denis Leary et Peter Tolan en 2004.

Musique 
  est une chanson de Fontella Bass présente sur l'album The New Look sorti en 1965.
  est une chanson de Diana Ross présente sur l'album Swept Away sorti en 1984.
  est une chanson de The Alarm présente sur l'album Eye of the Hurricane sorti en 1987.
  est une chanson de Madonna présente sur l'album The Immaculate Collection sorti en 1991.
  est une chanson de Freak of Nature présente sur l'album Freak of Nature sorti en 1993.
  est une chanson de Dannii Minogue présente sur l'album EuroGroove – The Best Of sorti en 1995.
  est une chanson de Zebrahead présente sur l'album MFZB sorti en 2003.
  est une chanson de Tokio Hotel présente sur l'album Scream sorti en 2007.